Wortham – centro abitato del Texas
Wortham – villaggio e parrocchia civile nel Suffolk, Inghilterra